Александр Кузьмич Иванов-Сухаревский (р. 26 июля 1950) — русский националист, а также киноактёр и режиссер;
 Александр Кузьмич Иванов (р. 30 июня 1949) — генерал-майор милиции, 1-й замначальника ГУВД Москвы, начальник криминальной милиции (2001—2011), в 2009 году — и.о. начальника ГУВД Москвы.